Sait ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft.

Namensträger 

 Sait Faik (1906–1954), türkischer Schriftsteller
 Sait Karafırtınalar (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Sulayman Sait Mboob (* 1948), gambischer Politiker
 Mustafa Sait Yazıcıoğlu (* 1949), türkischer Politiker und islamischer Theologe

Siehe auch 
 Said

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname